Winfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Winfield Township (Illinois)
 Winfield Township (Indiana)
 Winfield Township (Iowa)
 Winfield Township (Kansas)
 Winfield Township (Michigan)
 Winfield Township (Minnesota)
 Winfield Township (New Jersey)
 Winfield Township (North Dakota)
 Winfield Township (Pennsylvania)